Das Mixed der US Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Greer Stevens und Bob Hewitt.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1980